Muhend est un prénom d'origine berbère de la région du Rif au Maroc, et de la Kabylie région au nord de l'Algérie. Il s'agit d'une variante berbère du prénom .

Ce prénom est très commun chez les rifains au nord du Maroc, et chez les kabyles au nord de l'Algérie.

Personnes célèbres 
Muḥend N Σabdel Krim Lxeṭṭabi
Muḥand Ulḥaǧ

Prénom
Prénom berbère